Бело-Бережский санаторий — посёлок в Брянском районе Брянской области России. Входит в состав Журиничского сельского поселения.

География 
Расположен в лесной местности на реках Снежеть, Велья, в 25 километрах от города Брянска.Через посёлок проходит автодорога 15К-219.

Население

Инфраструктура 
ГАУЗ «Белобережский детский санаторий».

Детский лагерь отдыха «Ровесник».

Дом отдыха «Буревестник».

Парк-отель «Партизан».

Парк-отель «Millwood».

Иоанно-Предтеченская Бело-Бережская пустынь. Основан в начале XVIII века. Широкую известность получил в начале XIX века как один из первых центров российского старчества.

Транспорт 
Посёлок соединён асфальтированными дорогами с автотрассами  Москва—Киев и  Орёл—Брянск—Смоленск.

Примечания 

Населённые пункты Брянского района